Милёхин — русская фамилия. Женская форма Милёхина.

Известные носители 
 Милёхин, Андрей Владимирович (род. 1964) — советский и российский ученый, занимающийся практической психологией и социологией.
 Милёхин, Владимир Иванович (1930–2019) — Герой Социалистического Труда, инженер-технолог ткачества. 
 Милёхин, Юрий Михайлович (род. 1947) — советский учёный-химик, организатор науки и производства, член-корреспондент РАН.

См. также 
 Милохин, Данила Вячеславович (род. 2001) — российский тиктокер, рэп-исполнитель и музыкант.
 Милехино